DOS может означать:

Программное обеспечение 

 DOS — Дисковая операционная система ().
 DOS/360 — операционная система компании IBM для машин IBM/360
 DOS-11 — операционная система реального времени от Digital Equipment Corporation.
 Apple DOS — стандартная ОС компьютеров Apple II
 86-DOS — ОС для процессоров 8086, предшественник MS-DOS
 MS-DOS — операционная система компании Microsoft для PC
 DOS — общее обозначение для систем, совместимых с MS-DOS.
 PC DOS — ветка MS-DOS, разрабатываемая компанией IBM
 DR-DOS — DOS-совместимая ОС компании Digital Research, основанная на CP/M
 PTS-DOS — ОС компании «Физтех-софт»
 FreeDOS — свободная DOS-совместимая ОС
 Multiuser DOS
 DOS-Line — многозадачная, многопользовательская, мультитерминальная операционная система компании «Альтер-Вест».
 Операционные системы для ZX-Spectrum-совместимых компьютеров:
 TR-DOS — стандартная операционная система для контроллера Beta Disk Interface
 IS-DOS
 C-DOS
 Операционные системы для Компьютеров семейства БК:
 CSI-DOS
 MK-DOS
 AO-DOS
 Atari DOS — ОС для компьютеров Atari
 MSX-DOS — для компьютеров MSX
 DOS Navigator — консольный файловый менеджер для OS/2 и DOS.
 DOS Shell — файловый менеджер, впервые появившийся в MS-DOS и IBM PC DOS 4.0.
 DOS/4GW — ранее широко используемый 32-битный расширитель DOS.
 DOS/32 — наследник DOS/4GW
 DOS Protected Mode Interface — протокол доступа к памяти для DOS
 4DOS — интерпретатор командной строки, замена Command.com
 Альтернативная кодировка DOS — распространённая в среде MS-DOS кодировка кириллицы.
 DoS-атака — атака типа «отказ в обслуживании» (Denial-of-service).

Прочее 
 DOS — плотность состояний ().
 Dos — приданое в Древнем Риме, которое по обычаю передавали мужу родственники невесты, при вступлении в брак sine manu, для облегчения бремени семейных расходов.
 ¡Dos! — альбом группы Green Day